Вогюэ ():

 Вогюэ — коммуна в департаменте Ардеш, Франция.
 Семья де Вогюэ — знатный французский род.
 Вогюэ, Эжен Мельхиор де (1848—1910) — французский дипломат, писатель-путешественник, археолог, меценат и литературный критик.
 Граф, затем маркиз Вогюэ, Шарль-Жан-Мельхиор де (1829—1916) — французский дипломат и археолог.

См. также 
 Вог
 Vogue (значения)